Atemlos steht für:

 Atemlos (Band), deutsche Popband

Atemlos ist der Titel von:

 Atemlos (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1983)
 Atemlos – Gefährliche Wahrheit, US-amerikanischer Spielfilm (2011)
 Atemlos (Schiller-Album), Musikalbum der deutschen Band Schiller (2010)
 Atemlos (Sebastian-Wurth-Album), Musikalbum des deutschen Sängers Sebastian Wurth (2013)
 Die Bergretter – Atemlos, Episode der deutschen Fernsehserie Die Bergretter (2015)
 Helen Dorn: Atemlos, deutscher Fernsehfilm von Sebastian Ko (2020)
 Unter Verdacht: Atemlos, deutscher Fernsehfilm von Ulrich Zrenner (2006)

Siehe auch:

 Atemlos durch die Nacht, Lied von Helene Fischer